Tedesco steht für:
 Tedesco (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 (2882) Tedesco, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Victor-Tedesco-Stadion, Fußballstadion in Malta.